Friedrich Gottlieb Heinrich Fielitz ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Gottlieb Heinrich Fielitz der Ältere (1749–1820), deutscher Mediziner und Autor
 Friedrich Gottlieb Heinrich Fielitz der Jüngere (1774–1813), deutscher Mediziner, Herausgeber und Autor